Табаров () — таджикская фамилия. Известные носители:

 Табаров, Сохиб Шухратович (1924—2015) — таджикский советский учёный, педагог, литературовед. 
 Табаров, Хабибулло Табарович (1938—2017) — государственный деятель Таджикистана.